Ernst Hilger ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hilger (Journalist) (1920–2010), österreichischer Fernsehjournalist
 Ernst Hilger (Galerist) (* 1950), österreichischer Galerist